Thaures heißen:

 Thaures (Gemeinde Großschönau), Katastralgemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Thaures (Gemeinde Heidenreichstein), Katastralgemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Thaures (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde und Wüstung im Truppenübungsplatz, im Bezirk Zwettl, Niederösterreich